Nederlandse personen
 Adolf Timmer (1875) smid
 Henk Timmer (1904–1998) tennisser
 Charles B. Timmer (1907-1991), schrijver
 Geert Timmer (1908-1978), motorcoureur
 Nettie Witziers-Timmer (1923-2005), atlete
 Rie Timmer (1926-1994), schaakster
 Jan Timmer (1933), president-directeur van Philips
 Jan Timmer (1935), beeldhouwer
 Gea Timmer-Rijkeboer (ca. 1946), politica 
 Theo Timmer (1949), motorcoureur
 Ernst Timmer (1954), schrijver
 Anja Timmer (1961), politica
 Armand Timmer (1967), ijshockeyspeler
 Gerard Timmer (1968), omroepbestuurder
 Henk Timmer (1971), voetballer
 Marianne Timmer (1974), schaatsster
 Mirjam Timmer (1982), artieste
 Harm-Jan Timmer (1983), korfballer
 Albert Timmer (1985), wielrenner

Zie ook 
 Temmerman (doorverwijspagina)
 Timmerman (doorverwijspagina)
 Timmermans (doorverwijspagina)